Лола Ле Ланн (; 9 февраля 1996, Франция) — французская актриса.

Биография и карьера 
Лола Ле Ланн родилась в семье трубача  и актрисы и режиссёра . У Лолы есть сестра-близняшка Гортензия.

В кино Лола дебютировала в 2015 году, сыграв сразу главную роль в комедии режиссёра Жана-Франсуа Рише «Этот неловкий момент». Её коллегами по съемочной площадке стали молодая актриса Алис Изас и кинозвезды мировой величины Венсан Кассель и Франсуа Клюзе.

Фильмография

Примечания

Ссылки